Plaatsen
 Deaver (Wyoming), plaats in de Verenigde Staten
 Jeffery Deaver (1950), Amerikaans schrijver